Le nom Georges Robert est porté par les personnes suivantes :
Georges Robert (1875-1965), amiral français ;
  (1888-1957), général français ;
 Georges Robert (1905-1996), organiste français, père du suivant ;
Georges Robert  (1928-2001), organiste français ;